Натуральне число 2023
 2023 рік до нашої ери
 2023 рік нашої ери